Конти, Луи Арман I де Бурбон (1661—1685) — французский принц крови;
 Конти, Луи Арман II де Бурбон (1695—1727) — сын предыдущего;
 Конти, Луи Франсуа Жозеф де Бурбон (1734—1814) — последний принц Конти, сын предыдущего.